Липовая улица — название ряда улиц в различных населённых пунктов бывшего СССР.

Латвия 
 Липовая улица — улица в Балви.

Россия 
 Липовая улица — улица в Березниках.
 Липовая улица — улица во Владивостоке.
 Липовая улица — улица в Волгограде.
 Липовая улица — улица в Воронеже.
 Липовая улица — улица во Всеволожске.
 Липовая улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Липовая улица — улица в Красном Восходе.
 Липовая улица — улица в Лобне.
 Липовая улица — улица в Октябрьском.
 Липовая улица — улица в Оренбурге.
 Липовая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Липовая улица — улица в Тамбове.
 Липовая улица — улица в Твери.
 Липовая улица — улица в Тольятти.
 Липовая улица — улица в Чапаевский.

Украина 
 Липовая улица — улица в Днепре.

См. также 
 улица Лип (Liepų gatvė) в современной Клайпеде
 Липовая аллея
 Липовый переулок
 Линденштрассе